San Cibrao das Viñas, municipi de la província d'Ourense.
 San Cibrao, localitat del municipi de Cervo, a la província de Lugo.

Vegeu també 
 Sant Cebrià, topònim equivalent al gallec San Cibrao.